een Nederlandse kanonneerboot; zie Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau (1933)
 een Nederlands fregat van de Riverklasse; zie Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau (1943) (ex HMS Ribble)
 een bestuurder van Nederlands Brazilië; zie Johan Maurits van Nassau-Siegen